Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2009 – szósta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 12 - 14 czerwca 2009 na torze Circuit de Catalunya w Barcelonie.

MotoGP wyniki

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Katalonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2009
2009 w Hiszpanii